Clutton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Clutton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)